Grbići est un toponyme qui peut désigner :
Grbići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Grbići, un village de Bosnie-Herzégovine est situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi